Хаутен () — нидерландская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хаутен, Карис ван (род. 1976) — нидерландская актриса, трёхкратная обладательница высшей нидерландской кинопремии «Золотой телёнок» в номинации «лучшая актриса».
 Хаутен-Груневельд, Ингрид ван (1921—2015) — нидерландский астроном, жена .
 Хаутен, Конрад Йоханнес ван (1801—1887) — голландский химик, изобретатель и производитель шоколада.
 Хаутен, Корнелис Йоханнес ван (1920—2002) — нидерландский астроном, занимался исследованием и поиском астероидов.
  (1837—1930) — нидерландский политический деятель, министр внутренних дел Нидерландов.

Топоним 
 Хаутен — город и община в нидерландской провинции Утрехт.

Примечания